Колок — небольшой лес в поле или среди пашни.
 Колок — деталь музыкального инструмента.
 Колок — озеро в Прибайкальском районе Бурятии.

См. также 
 Колки
 Дубовый Колок